El término Como en el cine puede referirse, en esta enciclopedia:

 Como en el cine (telenovela), una telenovela juvenil mexicana producida por Antulio Jiménez Pons para TV Azteca.
 Como en el cine (película), una película cómica peruana de 2015, dirigida por Gonzalo Ladines.